Димитър Стефанов Янчулев е български просветен и църковен деец на късното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Димитър Янчулев е роден в 1861 година в махалата на град Прилеп Варош, тогава в Османската империя. Родителите му се установяват в Прилеп, където Янчулев получава начално образование. Брат му Йордан Янчулев също е учител. По-късно учи в Битоля и София и става учител. Преподава в родния си град и в Гостивар. В 1903 година става свещеник.

През септември 1910 година по време на обезоръжителната акция на младотурците е арестуван заедно с Петър Ацев, Алекси Колищърков, Михаил Попев и други дейци на ВМОРО.

Служи дълги години в „Свети Александър Невски“ в София. Умира след 1949 година. Баща е на офицера генерал Кирил Янчулев (1896 – 1961).

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български духовници от Македония
Родени в Прилеп
Янчулеви
Български имигранти от Македония в София